El nombre Rainiero puede referirse a varias personas:

 El príncipe soberano de Mónaco Rainiero III, muerto en 2005.
 Rainiero I de Gagnes, ancestro del anterior y primer soberano de Mónaco, proveniente de la Casa de Grimaldi.
 El archiduque Rainiero de Austria, proveniente de la familia Habsburgo-Lorena.
 El archiduque Rainiero de Austria, proveniente de la familia Habsburgo-Lorena e hijo del anterior.
 El marqués Rainiero de Montferrato.
 El príncipe Rainiero de Borbón-Dos Sicilias.
 Rainiero de Pisa, santo.
 Rainiero de Split, santo.
 El condestable Rainiero de Trípoli.
 Rainiero Brus, noble.
 Rainiero de Sansepolcro, beato.
 Rainiero Vanni d'Archirafi, diplomático italiano.